Древнеирландский язык — период в истории ирландского языка (точнее — всех гойдельских языков), простирающийся примерно с VI по X век. Древнеирландский период — первый, от которого до нас дошли сравнительно обширные свидетельства.

Древнеирландскому периоду предшествовал , засвидетельствованный в основном в огамических надписях IV-VI веков. Архаический ирландский язык гораздо ближе к протокельтскому, чем собственно древнеирландский.

Памятники самого древнеирландского периода — это в основном глоссы на полях латинских религиозных манускриптов (многие из них созданы ирландскими монахами на европейском континенте, например в Милане, Вюрцбурге и Санкт-Галлене). Однако многие тексты, сохранившиеся в среднеирландской записи (например, в Лейнстерской книге или «Книге Бурой Коровы»), восходят непосредственно к древнеирландскому периоду.

Древнеирландский язык является предком современных ирландского, шотландского и мэнского языков, хотя заметно от них отличается. В целом можно сказать, что современные языки упростились по сравнению с древнеирландским.

Лингвистическая характеристика

Фонология

Согласные 
Наборы согласных фонем древнеирландского языка представления на таблице. Символы  обозначают сильные сонанты: их точная артикуляционная характеристика неясна, но, вероятно, они произносились как более долгие и напряжённые по сравнению со слабыми .

Гласные 
Реконструированная система древнеирландских гласных состоит из 5 кратких и пяти долгих монофтонгов и 12 дифтонгов:

Классификация кратких гласных в безударных слогах достаточно сложна. Все краткие гласные в конце слова в безударных открытых слогах могут стоять либо после веляризованной, либо после палатализованной согласной. Гласные переднего ряда (и ) после веляризованных согласных пишутся в основном как ae или ai: возможно, речь идёт об оттягивании назад корня языка, и они произносились приблизительно как  или . Все варианты произношения кратких гласных в безударных слогах показаны далее на примерах.

В безударных закрытых слогах качество кратких гласных полностью зависит от окружающих согласных. Между веляризованными согласными пишется гласная , как в слове dígal  'мщение' (именительный падеж). Между палатализованной и веляризованной согласной пишется , как в dliged  'закон, право' (именительный падеж). Перед палатализованными согласными пишется , как в dígail  'мщение' (винительный падеж) и в dligid  'закон, право' (родительный падеж).

В безударном слоге стоит , если в следующем слоге в протокельтском языке (PC) было долгое ū (пример: dligud  'закон, право' (дательный падеж) от PC *dligedū). После веляризованного лабиального часто пишется  или  (пример: lebor  'книга'; domun  мир, вселенная').

Древнеирландские дифтонги показаны в следующей таблице:

Литература 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ирландский язык
Средневековые языки
Языки Ирландии
Языки Шотландии